Le confessionnalisme peut désigner :

 Un courant littéraire américain du  : voir Confessionnalisme (courant littéraire).
 Une doctrine religieuse : voir Confessionnalisme (religion).
 Une forme d'administration scolaire selon les différentes confessions chrétiennes.
 Un système de gouvernement qui distribue le pouvoir politique d'une façon proportionnelle entre différentes communautés religieuses, voir confessionnalisme (politique).